O termo Herxheim (em português: Cidade Nova) pode se referir a:

Herxheim am Berg no distrito Bad Dürkheim, Renânia-Palatinado
Herxheim bei Landau/Pfalz no distrito Südliche Weinstraße, Renânia-Palatinado

Desambiguação